Markéta Wakeová, suo jure 3. baronka Wakeová z Liddellu a hraběnka z Kentu (1297 – 19. září 1349) byla manželkou Edmunda z Woodstocku, 1. hraběte z Kentu nejmladšího syna anglického krále Eduarda I. a Markéty Francouzské.

Rodina 
Markéta se narodila jako dcera Jana Wakea, 1. barona Wakea z Liddellu (syn Balduina Wakea a Hedviky de Quincy) a Jany de Fiennes. Přes babičku Hedviku byla pravnučkou Heleny, dcery Llywelyna ap Iorwertha, knížete z Gwyneddu, a Johany Anglické, nemanželské dcery krále Jana Bezzemka. Její matka Jana de Fiennes byla dcerou Viléma de Fiennes a Blanky de Brienne. Její sestra Markéta de Fiennes byla matkou Rogera Mortimera, 1. hraběte z Marchu, který byl sám pravnukem Gwladus Ddu, dcery Llywelyna ap Iorwertha. Jana de Fiennes byla také potomkem Jana z Brienne a Berenguely Leónské, vnučky kastilské královny Eleonory Anglické.

Manželství 
Markéta se kolem roku 1312 provdala za Jana Comyna, syna lorda Jana III. Comyna, který byl v roce 1306 zavražděn Robertem Brucem. Její manžel Jan zemřel v bitvě u Bannockburnu a jejich jediné dítě, syn Aymer Comyn, zemřelo jako batole. Podruhé se Markéta provdala za Edmunda z Woodstocku, 1. hraběte z Kentu. Povolení obdrželi v říjnu 1325 a svatba proběhla o Vánocích.

Z tohoto manželství se stala matkou dvou hrabat z Kentu, Markéty a Jany z Kentu, manželky z černého prince Eduarda. Těhotná Markéta byla s dětmi ubytována na stísněném hradu Salisbury a její bratr Tomáš Wake, 2. baron Wake z Lidellu byl obviněn ze zrady, ale později mu bylo odpuštěno. Když král Eduard III. dosáhl plnoletosti a svrhl své regenty, ujal se Markéty a jejích dětí a zacházel s nimi jako se svou vlastní rodinou. Nakrátko se Markéta v roce 1349 stala baronkou Wakeovou z Liddellu, ale na podzim zemřela na mor.

Přes vnuka Tomáše Hollanda, 2. hraběte z Kentu, patřil mezi její potomky také král Eduard IV. a Jindřich VII. Tudor. Tomášova dcera Markéta Hollandová byla také předkem všech skotských králů od Jakuba II., zatímco Alinor královen Anny Nevillové a Kateřiny Parrové.

Vývod z předků

Reference 

Oběti moru 14. století
Hraběnky z Kentu
Narození v roce 1297
Úmrtí 19. září
Úmrtí v roce 1349
Ženy